P&A steht für:
 Prints and Advertising, in der Filmwirtschaft Bezeichnung für technische Kosten der Filmherausbringung und Kosten der Werbung
 Pensacola and Atlantic Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft im Güterverkehr (1881–1891)

PA